Ледниковая (гора)
 Ледниковая (река)